Alekseï Spiridonov (1988-), joueur de volley-ball russe
 Alekseï Spiridonov (1951-1998), athlète russe spécialiste du lancer de marteau